Il doppio del torneo di tennis Mexico City Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Mexico City Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Pablo Albano e Ville Jansson. In finale hanno sconfitto Bryan Shelton e Nduka Odizor (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di Serie

  Steve DeVries /  Scott Warner (quarti di finale)
  Bryan Shelton /  Nduka Odizor (finale)

  Ricki Osterthun /  Peter Ballauff (primo turno)
  Sven Salumaa /  John Sobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Mexico City Challenger 1990